Das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2010 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Fès. 
Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 26. April bis zum 1. Mai 2010 statt.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Fès